Thürk ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Thürk (1927–2005), deutscher Schriftsteller
 Kurt Thürk (1926–2002), deutscher Politiker (CDU)

 Thürk (Bosau), ein Ortsteil der Gemeinde Bosau im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Türck
 Türk